Ha kekszet adsz egy egérnek (eredeti cím: If You Give a Mouse a Cookie) angol televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat. A tévéfilmsorozat a Copernicus Studios gyártásában készült. Műfaját tekintve kalandfilmsorozat. A sorozat 2017. november 7-én debütált az Amazon Video oldalán. Magyarországon 2019. augusztus 19-étől a Kiwi TV vetíti.

Ismertető

Szereplők

Magyar változat 
 Főcímdal:Sági Tímea
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Magyar szöveg: Hofer László
 Hangmérnök: Nikodém Norbert
 Vágó: Bogdán Gergő
 Szinkronrendező: Gömöri V. István
 Produkciós vezető: Kicska László

A szinkront a TV2 Csoport megbízásából a Subway Studio készítette.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2017-2019)

Jegyzetek

További információk 
 
 

2017-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai animációs sorozatok
A Prime Video gyermekműsorai